Jailson bzw. Jaílson ist der Vor- oder Spielername folgender Personen:
 Jailson Correia Aguiar (* 1947), brasilianischer Fußballspieler
 Jailson Severiano Alves (* 1984), österreichisch-brasilianischer Fußballspieler
 Jaílson de Lima Araújo (* 1991), brasilianischer Fußballspieler
 Jaílson Guimarães (* 1950), brasilianischer Fußballspieler
 Jaílson Alexandre Alves dos Santos (* 1981), brasilianischer Fußballspieler
 Jailson Marcelino dos Santos (* 1981), brasilianischer Fußballtorwart
 Jaílson Marques Siqueira (* 1995), brasilianischer Fußballspieler
 Jailson Zatta (* 1984), brasilianischer Fußballspieler